Ayer bezeichnet folgende Orte:

 Ayer (Val d’Anniviers), eine ehemalige Gemeinde im Schweizer Kanton Wallis
 Ayer (Val d'Hérémence), einen Weiler

in den Vereinigten Staaten:
 Ayer (Colorado)
 Ayer (Massachusetts)
 Ayer (Washington)

Personen:
 Alfred Jules Ayer (1910–1989), britischer Philosoph und Logiker
 Caleb Ayer (1813–1883), US-amerikanischer Anwalt und Politiker, der 1856 Secretary of State von Maine war
 Cyprien Ayer (1825–1884), Schweizer Geograph, Romanist und Grammatiker
 David Ayer (* 1968), US-amerikanischer Filmschaffender
 Donald B. Ayer (* 1949), US-amerikanischer Jurist und stellvertretender Attorney General 
 Francis Wayland Ayer (1848–1923), amerikanischer Werbeunternehmer
 Frederick Ayer (1822–1918), US-amerikanischer Geschäftsmann und Investor
 Harriet Hubbard Ayer (1849–1903), US-amerikanische Unternehmerin
 Lewis Malone Ayer (1821–1895), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Richard S. Ayer (1829–1896), US-amerikanischer Politiker
 Théodore Ayer (1905–1974), Schweizer Politiker und Staatsrat des Kantons Freiburg

im NRHP gelistete Objekte:
 Ayer Hall, in Jackson, Mississippi, ID-Nr. 77000788
 Ayer Main Street Historic District, in Ayer, Massachusetts, ID-Nr. 88000193
 Ayer Mission Site, in Little Falls, Minnesota, ID-Nr. 73000984
 Ayer Public Library, in Delavan, Illinois, ID-Nr. 98001352
 Ayer-Shea House, in Portland, Oregon, ID-Nr. 82003741

Siehe auch:
 Eyer